

Ганькіно — село, район Магжана Жумабаєва, Північно-Казахстанська область
 Ганькіно — станційне селище, район Магжана Жумабаєва, Північно-Казахстанська область